McAlpine kan som auktorsförkortning betyda:

 Daniel McAlpine
 David K. McAlpine

Robotskapade auktorsförkortningar